El nombre Silvestre González puede hacer referencia a:

Silvestre González (1657 - 1708) fue un misionero jesuita español.
Silvestre González (1958 - ) futbolista español.